Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre A.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier. 

Notes

Lien externe 
 Liste de séries commençant par A

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique